Санта Марта има више значења:
 Санта Марта (Кунео)
 Санта Марта (Ђенова)
 Санта Марта (Рим)